Гольдубер Валентин Львович (* 1935) — заслужений тренер УРСР з волейболу, відмінник народної освіти УРСР.
 Гольдубер Феліса Марківна (* 1936) — українська волейболістка, почесний майстер спорту СРСР.